Саларев — русифицированный вариант итальянской фамилии Солари. Сама фамилия Солари восходит к одному из географических названий — Соларо или Салара, которые образованы от итальянского слова solaro — «участок земли, надел», «луг», буквально — «место, открытое солнцу».

Известные носители 
 Саларев, Сергей Гаврилович (1792—1820) — русский писатель.
 Саларев, Николай Александрович (1832—1908) — горный инженер, управляющий Невьянским горный округом